Miejscowości w USA:
 Plaza – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
Gminy w USA:
 Plaza  () – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail
Inne:
 Plaza – sieć centrów handlowych
 Plaza Sur – mała wyspa w Galapagos
 Plaza Point (Punta La Plaza) – przylądek na Wyspie Króla Jerzego

Zobacz też 
 plaża